Hedvig av Polen, född 3 oktober 1373 i Buda, död 17 juli 1399 i Kraków, var polsk monark mellan 1384 och 1399. På polska kallas hon Jadwiga, på tyska Hedwig, på litauiska Jadvyga, på ungerska Hedvig och på latin Hedvigis. Hedvig var syster till drottning Maria av Ungern och dotter till Elisabet av Bosnien.

Biografi 

Enligt en överenskommelse mellan Hedvigs far Ludvig I av Ungern och den polska adeln övertog hon Polens krona vid faderns död och kröntes tio år gammal den 16 oktober 1384 till Polens kung (rex Poloniæ).  Kungatiteln markerar att hon var en regerade monark och inte en kungs drottning. 

År 1386 gifte hon sig med den litauiske storfursten Jagiello, som blev kung och medregent jure uxoris med namnet Vladislav II av Polen. Därigenom skapades en union mellan Polen och Litauen, det polsk-litauiska Samväldet (1386–1795), som visade sig klara av både Tyska ordens och Rysslands försök att expandera.

Hedvig var troende katolik, och vördade särskilt Sankta Hedvig av Schlesien (Jadwiga). I sina försök att skapa en homogen stat försökte hon även att kristna den litauiska delen av unionen. Hon vördades tidigt som helgon men kanoniserades först den 8 juni 1997 av påve Johannes Paulus II. Hon räknas som skyddshelgon för det enade Europa.

Den 22 juni 1399 födde Jadwiga en dotter, som gavs namnet Elizabeth Bonifacia. Både mor och barn dog en månad efter den komplicerade förlossningen, och begravdes tillsammans i Wawel-katedralen i Kraków. Hennes död underminerade till en början makens ställning som kung i landet, men trots detta regerade han framgångsrikt under 35 år fram till sin död.

Referenser

Externa länkar 

Kvinnor
Polens regenter
Kvinnliga regenter under 1300-talet
Födda 1373
Avlidna 1399
Capetingiska Huset Anjou
Polska helgon
Ungerska helgon
Personer helgonförklarade av påve Johannes Paulus II
Personer i Polen under 1300-talet